Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Chaudiere”
 Pierwszy HMCS „Chaudiere” był niszczycielem typu Canadian River. Pierwotnie pod banderą brytyjską jako HMS „Hero”. W służbie kanadyjskiej w latach 1943-1945.
 Drugi HMCS „Chaudiere” był niszczycielem typu Restigouche. Pod banderą kanadyjską w latach 1959-1974.

Bibliografia 
 

Chaudiere